Walschaerts ist der Familienname folgender Personen:

 Egide Walschaerts (1820–1901), belgischer Maschinenbauingenieur
 Jean Walschaerts (* 1943), belgischer Radrennfahrer